А́нна Алекса́ндровна Щети́нина (урождённая Чижова; р. 27 апреля 1958, Москва) — советский и российский архитектор, художник, дизайнер интерьеров, современный художник.

Биография 
В 1982 году окончила Московский архитектурный институт (МАрхИ). Училась в одной группе с Андреем Балдиным.

В 1991 году открыла своё архитектурно-дизайнерское бюро «Терра». Делает частные интерьеры и крупные объекты. Работала над внутренним оформлением кинотеатра «Ударник» и ресторанов Останкинской башни.

В 1994—1995 годах, выйдя замуж за английского архитектора, жила в Англии.

В 1995 году, приехав погостить из Англии по приглашению друзей в деревню Никола-Ленивец, осталась в России, вышла замуж за основателя колонии художников Никола-Ленивца Василия Щетинина и построила в Никола-Ленивце дом. Дочь Анны Щетининой Юлия Бычкова в 2006 году стала первым куратором фестиваля «Архстояние» в Никола-Ленивце. Сама Анна Щетинина в 2011 году возглавила некоммерческое партнёрство «Никола-Ленивец».

В 2011 году в интервью «Новой газете» сказала о Никола-Ленивце и фестивале «Архстояние»:

Своя ниша у нас уже есть, но в международном плане мы ещё не дотягиваем — ни по умению себя позиционировать, ни по умению работать с властью. Уверена, что фестиваль должен проходить на конкурсной основе, у него должен быть попечительский совет и объективный подход, а не местечковый — это мы уже пережили. Это уже не просто поляна Коли Полисского, Васи Щетинина, Анны Щетининой или остальных, место становится чуть-чуть Стрелкой, Сколково, Винзаводом… Нам интересно делать отдельные объекты и позиционировать их как выставочные, а в течение года делать много небольших презентаций человек на сто. Надо сократить аудиторию мероприятий, но делать их чаще и оставить ежегодный большой тематический фестиваль. Всё только начинается. Будем заниматься новой темой — делать с Николаем Полисским проект «Городище»: восстанавливать исторические объекты национального парка «Угра» — курганы, городища…

Семья 
 Прадед — Фёдор Егорович Чижов (около 1830—1900), городской глава Уфы (1887—1888), потомственный почётный гражданин города Уфы, купец I-й гильдии, благотворитель, меценат.
 Родители:
 Отец — Александр Фёдорович Чижов (1932—1993), советский физик. Окончил физический факультет МГУ (1956), кандидат физико-математических наук. Начальник экспериментальной лаборатории и экспедиций Центральной аэрологической обсерватории АН СССР в Москве.
 Мать — Людмила Алексеевна Чижова (урождённая Дюбина, р. 1937). Окончила Финансово-экономический институт в Москве, была заместителем главного экономиста ПО «Дзержинец».
 Сестра — Мария Александровна Чижова (р. 1973), архитектор. Окончила МАРХИ.
 Мужья:
 Первый муж (1977—1990) — Василий Владимирович Бычков (р. 1959), советский архитектор, российский предприниматель, общественный и политический деятель. Генеральный директор компании «Экспо-парк», последний директор Центрального дома художника (ЦДХ), член Общественной палаты Российской Федерации.
 Дочь — Юлия Васильевна Бычкова (р. 1979), российский художник, куратор.
 Второй муж (1994—1995) — английский архитектор.
 Третий муж (1996—2010) — Василий Михайлович Щетинин (1965—2017), российский архитектор, художник, дизайнер.

Участие в творческих организациях 
 Член Союза архитекторов России
 Член Союза художников России

Проекты 
 2008 — Дом над лесом (Парк «Никола-Ленивец», Калужская область, Россия)
 2011 — Городище и святилище Никола-Ленивец (Национальный парк «Угра»/Парк «Никола-Ленивец», Калужская область, Россия) — архитектор-дизайнер экологической тропы

Выставки

Персональные выставки 
 1982 — Выставка в Московском архитектурном институте.
 1992 — Выставка в галерее Наташи Чорбадзе, Денвер, Колорадо, США.
 1993 — «Развоплощение», Лаборатория ЦСИ, Москва.

Групповые выставки 
 1982 — Галерея Фонда Мира, Москва.
 1984 — Выставка молодёжной секции Московского союза художников, ЦВЗ «Манеж», Москва.
 1985 — Выставка молодёжной секции Московского союза художников, ЦВЗ «Манеж», Москва.
 1985 — Выставка графики молодёжной секции Союза художников СССР, выставочный зал Союза художников СССР на Кузнецком мосту, Москва.
 1986 — Выставка молодёжной секции Московского союза художников, ЦВЗ «Манеж», Москва.
 1986 — Выставка графики молодёжной секции Союза художников СССР, выставочный зал Союза художников СССР на Кузнецком мосту, Москва.
 1987 — Выставка молодёжной секции Московского союза художников, ЦВЗ «Манеж», Москва.
 1987 — Выставка графики молодёжной секции Союза художников СССР, выставочный зал Союза художников СССР на Кузнецком мосту, Москва.
 1987 — Женская выставка, Кузнецкий мост, Москва.
 1987 — Выставка молодых московских художников, Рим.
 1988 — Выставка молодёжной секции Московского союза художников, ЦВЗ «Манеж», Москва.
 1988 — Выставка графики молодёжной секции Союза художников СССР, выставочный зал Союза художников СССР на Кузнецком мосту, Москва.
 1988 — Выставка молодых московских художников, Брюссель.
 1989 — Выставка молодёжной секции Московского союза художников, ЦВЗ «Манеж», Москва.
 1989 — Выставка графики молодёжной секции Союза художников СССР, выставочный зал Союза художников СССР на Кузнецком мосту, Москва.
 1989 — Выставка молодых московских художников, Мадрид.
 1990 — Выставка молодёжной секции Московского союза художников, ЦВЗ «Манеж», Москва.
 1990 — Выставка графики молодёжной секции Союза художников СССР, выставочный зал Союза художников СССР на Кузнецком мосту, Москва.
 1990 — Выставка графики художников СССР, Калининград.
 1990 — Новые советские художники, выставочный зал Общества художников, Пэлл Мэлл, Лондон, Англия.
 1990 — Летняя выставка, художественная галерея Диорама, Риджентс парк, Лондон, Англия.
 1991 — Выставка молодёжной секции Московского союза художников, ЦВЗ «Манеж», Москва.
 1991 — Выставка графики молодёжной секции Союза художников СССР, выставочный зал Союза художников СССР на Кузнецком мосту, Москва.
 1991 — Выставка русских художников, Галерея Бирмингемского университета, Англия.
 1991 — Следы на подиуме, галерея «Риджина», Москва.
 1991 — Выставка в русском центре, Криклвуд, Лондон, Англия.
 1991 — Последние приобретения. Искусство по государственным программам, Хаммерсмит и Фулам, Лондон, Англия.

Местонахождение произведений 
 Частные галереи России, Англии, США.
 Парк «Никола-Ленивец»

Библиография 
 Коробова Капитолина. Тропа, ведущая к капищу: красиво и загадочно // Весть. — № 399—402 (7214—7217). — 27 октября 2011 года.

Примечания

Ссылки 
 Анна Щетинина на Переделка.TV 

Выпускники МАРХИ
Архитекторы Российской Федерации
Архитекторы Москвы
Художники России
Художники Москвы
Художники Калужской области
Дизайнеры России
Современные художники России
Архстояние
Персоналии:Парк «Никола-Ленивец»
 
Женщины-архитекторы